Андрей Хомин:
 Хомин, Андрей Михайлович (род. 1982) — украинский футболист.
 Хомин, Андрей Романович (1968—1999) — украинский и туркменский футболист.